Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1964 – piąte mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF. Odbył się w dniach 6–15 marca 1964 roku w Czechosłowacji. Tytuł zdobyty w 1961 roku obroniła reprezentacja Rumunii.

System rozgrywek 
W rozgrywkach uczestniczyło szesnaście drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy po cztery drużyny. Dwie najlepsze drużyny przechodziły do dalszej części rozgrywek z zaliczeniem wyników między nimi. Zespoły z grup A i B utworzyły grupę I, zaś zespoły z grup C i D utworzyły grupę II. Zwycięzcy grup zagrali o 1. miejsce, kolejne zespoły odpowiednio o 3., 5. i 7. miejsce.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zwycięzca 
Rumunia
Skład: Ion Bogolea, Mihai Redl, George Badulescu, Virgil Tale, Aurel Bulgaru, Mircea Costache I, Mircea Costache II, Gheorghe Gruia, Virgil Hnat, Petre Ivanescu, Iosif Iacob, Ioan Moser, Cezar Nica, Olimpiu Nodea, Cornel Otelea, Ioan PopescuTrenerzy: Ioan Kunst Ghermanescu, Nicolae Nedef, Virgil Trofin

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 
 

1964
1964 w sporcie
Piłka ręczna w Czechosłowacji
1964 w Europie
Czechosłowacja w XX wieku